Bajalica je lahko:
 bajalica, orodje/pripomoček
 Bajalica (priimek)